Колыва́нов — фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители 
 Колыванов, Александр Александрович (род. 1937) — аппаратчик Чебоксарского химического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Колыванов, Игорь Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист и тренер.

См. также